islandzki Order Sokoła
 czechosłowacki Order Sokoła
Zobacz też:
 weimarski Order Sokoła Białego
 japoński Order Sokoła Złotego